Embriaco steht für:
 Haus Embriaco, Adelsgeschlecht

Embriaco ist der Name folgender Personen:
 Guido I. Embriaco (um 1180 – nach 1238), Herr von Gibelet
 Heinrich I. Embriaco (um 1214 – um 1271), Herr von Gibelet

 Raimund Embriaco (vor 1159 – nach 1204), Konstabler von Tripolis, siehe Raimund von Gibelet (Konstabler)